Аросениус - фамилия:

 Аросениус, Ивар (1878—1909) — шведский художник.
 Аросениус, Карин (1851—1932) — шведская художница.

См. также 
 Арсениум